Коханóвич — фамилия. Известные носители:

 Коханович, Михаил Васильевич (1908—1983) — советский физиотерапевт.
 Коханович, Михаил Силуанович (1882—1934) — белорусский педагог, политик, редактор, публицист.
 Коханович, Сергей Николаевич (1921—1956) — советский военачальник, полковник, Герой Советского Союза (1956).